Este artigo refere-se aos eventos ocorridos no estado do Mato Grosso durante a pandemia de Pandemia de COVID-19 no Brasil.

Cronologia 

 20 de março de 2020 - Um morador da capital, Cuiabá, é o primeiro caso confirmado do novo coronavírus no Estado. O paciente já havia testado positivo em exame feito em laboratório particular, porém uma nova amostra foi coletada e confirmou-se a doença no Laboratório Central do Estado 
 03 de abril de 2020 - Mato Grosso registra a primeira morte em decorrência do novo coronavírus. O paciente era um homem de 54 anos, morador de Lucas do Rio Verde, ele era portador de hipertensão e diabetes. 
 16 de abril de 2020 - Cuiabá, capital do Estado, registra a primeira morte em virtude da COVID-19, a quinta no Estado (as outras haviam sido em Lucas do Rio Verde, Cáceres, Sinop e Rondonópolis). O paciente era um idoso de 79 anos.

Colapso na saúde 
O secretário de saúde do estado Gilberto Figueiredo afirmou de forma oficial, que o estado entrou em colapso no sistema de saúde. Segundo informações, quase 60 pacientes esperam por um leito de UTI.
Até o momento, nenhum estado disponibilizou ajuda para o Mato Grosso.

Estatísticas 

Por município